Aulia ist der Familienname folgender Personen:

Catherine Aulia (* 2004), australische Tennisspielerin
Shella Devi Aulia (* 1994), indonesische Badmintonspielerin